Elassona kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Elassona, kommun, Thessalien, Nomós Larísis, 
 Elassóna, kommunhuvudort, Thessalien, Nomós Larísis,